La Roda del Temps (en anglès The Wheel of Time, abreujada popularment com a WoT) és un conjunt de novel·les de fantasia èpica escrites per Robert Jordan, pseudònim utilitzat pel difunt James Oliver Rigney Jr. Concebuda originalment com una sèrie de sis títols, avui dia es compon d'onze llibres (disset a la seva versió en llengua castellana) mentre s'està escrivint el dotzè i últim llibre de la sèrie que es publicarà en tres volums. Robert Jordan va començar a treballar en aquesta sèrie l'any 1984 encara que el primer llibre, "L'ull del món" (El ojo del mundo) no es va publicar fins al 1990.

Jordan va morir d'amiloïdosi cardíaca mentre treballava en aquest últim llibre deixant una part del mateix escrita i nombroses notes. Brandon Sanderson, també escriptor de fantasia nord-americà, ha estat l'escollit per acabar A Memory of Light, nom amb què Jordan es referia a aquest darrer volum. El primer dels tres volums, The Gathering Storm, va ser publicat a finals del 2009 als EUA.

La sèrie gira al voltant d'elements de les mitologíes europea i asiàtica, com la naturalesa cíclica del temps que es pot trobar a l'hinduisme i al budisme i els conceptes de l'equilibri, dualitat i respecte a la natura del daoisme. L'obra també està influenciada per Guerra i pau de Lleó Tolstoi.

L'any 2021 s'ha estrenat la primera temporada de la sèrie de televisió homònima. A l'estat espanyol es pot trobar a la plataforma Amazon Prime Video.

Referències 

Novel·les en anglès del segle XX
Obres del 1990
Novel·les de la dècada del 1990
Sagues literàries en anglès
Novel·les estatunidenques